Kærhuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kærhuse (Aggersborg Sogn) – en bebyggelse i Aggersborg Sogn
 Kærhuse (Haverslev Sogn) – en bebyggelse i Haverslev Sogn, Jammerbugt Kommune
 Kærhuse (Naur Sogn) – en bebyggelse i Naur Sogn, Holstebro Kommune
 Kærhuse (Poulsker Sogn) – en bebyggelse i Poulsker Sogn, Bornholms Regionskommune
 Kærhuse (Spørring Sogn) – en bebyggelse i Spørring Sogn, Aarhus Kommune